Olfert Fischer har flere betydninger:

 Olfert Fas Fischer (1700-1761) – dansk søofficer, far til den berømte danske søofficer Olfert Fischer
 Olfert Fischer (1747-1829) – dansk søofficer (Johan Olfert Fischer)

Skibe:
 Olfert Fischer (kystforsvarsskib) – et pansret kystforsvarsskib, (1905 – 1936)
 Olfert Fischer (F355) – en korvet af Niels Juel-klassen, (1981 – 2009)